Эолида, Эолия может означать:
 Эолида — древнегреческая область на эгейском побережье Малой Азии.
 Эолида — древнее название Фессалии.
 Эолия, Эоловы (Эолийские) острова — Липарские острова.
 (396) Эолия — астероид, открытый в 1894 году и названный в честь древнегреческой Эолиды.
 Эолида — в греческой мифологии дочь Эола: Алкиона или Канака.

На Марсе:
 Эолида () — светлая деталь альбедо на Марсе, названная в честь древнегреческой Эолиды и давшая имя нескольким близлежащим деталям рельефа планеты:
 Эолида (гора) — центральный пик кратера Гейл;
 болото Эолида (Aeolis Palus) — равнина в северной части этого кратера (место посадки марсохода «Кьюриосити»);
 столовые горы Эолида (Aeolis Mensae) — множество плосковершинных гор непосредственно к северо-востоку от этого кратера;
 плато Эолида (Aeolis Planum) — плато́ к северо-востоку от столовых гор Эолида;
 гряды Эолида (Aeolis Dorsa) — система низких хребтов к востоку от плато Эолида;
 хаос Эолида (Aeolis Chaos) — хаос к юго-востоку от плато Эолида;
 серпенс Эолида (Aeolis Serpens) — , расположенный около (частично в пределах) гряд Эолида.

См. также 
 Эол (значения)
 Эолийцы

Примечания

Ссылки 
 Карта упомянутых деталей поверхности Марса